Jambu steht für:
 den Weltenbaum in der indisch-buddhistischen Mythologie
Djambubarus, Weltenbaum der Batak auf Sumatra
 Jambu-Kontinent, sanskrit Jambudvipa, eine Weltgegend in der indisch-buddhistischen Mythologie, in der thailändischen Mythologie mit dem Himaphan-Wald
 eine indische Bezeichnung für Syzygium cumini, auch Jambulbaum, ein Baum in den Tropen
 indonesisch für Wasserapfel
 Ptilinopus jambu, Jambufruchttaube

Jambú steht für
 Jambú, eine Pflanzenart in Brasilien